Олдрин, Базз (род. 1930) — американский астронавт, участник миссии Аполлон-11, в ходе которой была осуществлена первая высадка на поверхность Луны.
 Олдрин — маленький ударный кратер, расположенный в южной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.